

Площа Шевченка — площа у місті Біла Церква;
 Площа Шевченка — площа у місті Бровари;
 Площа Тараса Шевченка — площа у місті Дрогобич;
 Площа Шевченка — площа у Соборному районі Дніпра.
 Площа Шевченка — площа у місті Запоріжжя;
 Площа Тараса Шевченка — площа у місті Київ;
 Площа Тараса Шевченка — площа у місті Черкаси.
 Площа Тараса Шевченка — площа у місті Шепетівка.

Площа Тараса Шевченка — площа у місті Канни.

Див. також 
 Вулиця Шевченка
 Бульвар Тараса Шевченка
 Проспект Шевченка
 Набережна Тараса Шевченка
 Парк імені Тараса Шевченка
 Сквер імені Тараса Шевченка